Доминичи () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Доминичи, Бернардо де (1683—1759) — неаполитанский художник
 Доминичи, Джованни (1356—1420) — итальянский кардинал и писатель.
 Доминичи, Кристоф (1972—2020) — французский регбист.
 Доминичи, Паоло (ум. 1618) — польский архитектор, итальянец по происхождению.
 Доминичи, Педро Сесар (1873—1954) — венесуэльский писатель, драматург, дипломат.

См. также 
 Де Доминичи